Die Primeira Liga 1999/2000 war die 66. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 1999 und endete am 14. Mai 2000.

Sporting Lissabon wurde zum 17. Mal in seiner Geschichte Portugiesischer Fußballmeister. Die Aufsteiger aus der Liga de Honra waren Gil Vicente FC, Belenenses Lissabon und CD Santa Clara. Der Club CD Santa Clara stieg im selben Jahr wieder ab und der Vorjahresmeister FC Porto landete auf dem zweiten Platz. Torschützenkönig wurde mit 37 Toren Mário Jardel.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Spieldaten und Tabellen auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1999/2000